Красная телефонная будка — разновидность телефонных будок с размещёнными в них таксофонами, традиционная для Великобритании и ряда бывших и нынешних британских колоний в различных частях света, в первую очередь на Мальте, Бермудских островах и в Гибралтаре.

Первый тип подобных телефонных будок, созданный в 1920 году под патронажем почтового управления (GPO), получил название K1 (Kiosk 1). Эти будки, сделанные из бетона, были кремового цвета, а красной была лишь коробка деревянной двери с прозрачным стеклом, покрытым решёткой. По всей стране было установлено некоторое количество подобных будок, однако до настоящего времени их осталось очень мало. В 1924 году был объявлен конкурс на лучший дизайн для нового типа телефонных будок; победившей на нём моделью стал так называемый тип K2, проект которого был разработан архитектором Джайлсом Гилбертом Скоттом. Почтовое управление внесло некоторые изменения в дизайн, предложенный Скоттом, такие как материал для изготовления будок (чугун, а не сталь, как предлагал Скотт) и цвет (красный, а не серый, — цвет был выбран таким образом, чтобы люди могли легко замечать будку на улице). С 1926 года красные телефонные будки начали появляться в Лондоне и его окрестностях.

Уже в 1929 году Скотт предложил новую модель будки, K3, а в 1935 году — уже модель K6. Впоследствии появилось ещё несколько подобных проектов, последним из которых стал KX100 PLUS, появившийся в 1996 году. Ныне количество красных телефонных будок в Великобритании и других странах сокращается, как и число таксофонов как таковых, что связано с ростом использования людьми для телефонных разговоров на улице мобильной связи; если в 2002 году число подобных будок в стране составляло 90 тысяч, то к 2012 году оно сократилось до 51 200. Тем не менее многие из них продолжают использоваться на улицах британских городов по своему прямому назначению, а некоторые были даже отремонтированы и взяты под охрану по причине популярности в среде британской общественности; кроме того, красные телефонные будки иногда называют «символом британского народа», ввиду чего они пользуются популярностью у приезжающих в страну туристов. Некоторые из красных телефонных будок были переоборудованы для других целей, превратившись в торговые автоматы, банкоматы или хот-споты.

В настоящее время красные телефонные будки хотят модернизировать. Новый дизайн будет с уклоном в современность. Теперь будки будут  черного цвета. Также они будут оснащены  очень быстрым WiFi от Virgin Media, сенсорными экранами с информацией о местности, схемами проезда и картами, цифровыми экранами с рекламой. Около 100 таких черных боксов уже прижились на улицах и постепенно они будут заменять красные.

Галерея

Примечания 

Появились в 1920 году в Великобритании
1926 год в Лондоне
Телефония
Связь в Великобритании
Символы Великобритании
Культура Лондона